Декенея Фаргеза () — вид двудольных растений, входящий в род  семейства .

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает Китай (провинции Сычуань, Хубэй и Юньнань).

Произрастает в горах.

Ботаническое описание 
Листопадный прямостоящий кустарник высотой до 5 м с довольно толстыми, слабо разветвлёнными стволиками и голыми ветвями.

Зимние почки крупные, яйцевидные, с 2 наружными голыми чешуйками. Листья длиной 50—80 см, непарноперистые, с 13—25 супротивными цельными листочками; листочки яйцевидные до яйцевидно-продолговатых, длиной 6—14 см, заострённые, у основания ширококлиновидные или округлённые, снизу серо-зелёные, на коротких черешках.

Соцветия метелковидные, висячие, длиной 25—50 см, на концах боковых ветвей. Цветки полигамные, висячие, колокольчатые, длиной 2,5—3 см, зеленоватые, на тонких цветоножках длиной около 1 см; листочков околоцветника шесть, ланцетных, длинно заострённых. Нектарников нет; тычинок 6, в тычиночных цветках, сросшихся в колонку, в пестичных — рудиментарных, чуть заметных; пестиков 3, свободных.

Плоды мясистые, цилиндрические, искривленные, стручковидные, длиной 5—10 см, диаметром около 2 см, синие, с восковым налётом, растрескивающиеся по брюшному шву. Семена многочисленные, сидящие в 2 ряда, яйцевидные, сплющенные, чёрные, длиной около 1 см, погруженные в белую мякоть.

Цветение в июне. Плодоношение в октябре.

Значение и применение 
В США интродуцирована с 1898 года. В начале XX века быстро распространилась в парках теплых районов Западной Европы.

Красивое декоративное растение, по облику напоминающее маньчжурскую аралию; интересно крупными перистыми листьями и синими плодами.

Примечания

Литература 
 

Лардизабаловые
Таксоны растений, названные в честь людей
Флора Восточной Азии
Эндемики Китая
Декоративные растения